HK2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 917 амінокислот, а молекулярна маса — 102 380.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ. 
Задіяний у таких біологічних процесах як гліколіз, поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, зовнішній мембрані мітохондрій.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки